Atlanta je největší a zároveň hlavní město státu Georgie ve Spojených státech.

Název Atlanta by mohl směřovat na další subjekty.

Místa

Spojené státy americké 
Atlanta (Arkansas), nezačleněná komunita
Atlanta (Kalifornie), nezačleněná komunita
Atlanta (Delaware), nezačleněná komunita
Atlanta (Idaho), nezačleněná komunita
Atlanta (Illinois), město
Atlanta (Indiana), obec
Atlanta (Kansas), město
Atlanta (Louisiana), vesnice
Atlanta (Michigan), nezačleněná komunita
Atlanta (Missouri), město
Atlanta (Nebraska), vesnice
Atlanta (New York), osada ve městě Cohocton (New York)
Atlanta (Texas), město
Atlanta Wisconsin, obec
Atlanta Township (Illinois)
Atlanta Township (Kansas)
Atlanta Township (Minnesota)

Ostatní svět 
 Atlanta (Nové Skotsko) – město v Kanadě
 Atlanta (Nikaragua) – město v Región Autónoma del Atlántico Sur

Názvy lodí 
 Třída Atlanta – třída amerických lehkých křižníků
 USS Atlanta (1861)
 USS Atlanta (1884)
 USS Atlanta (CL-51)
 USS Atlanta (CL-104)
 USS Atlanta (SSN-712)

Hudba 
 Atlanta (americká skupina) – country kapela působící během 80. let 20. století ve Spojených státech
 Atlanta (slovenská skupina) – slovenská popová kapela založená v roce 1992
 Atlanta (zpěvačka) – litevská zpěvačka
 Atlanta (album, Atlanta) – eponymní album americké kapely Atlanta z roku 1985
 Atlanta (album, Porcupine Tree) – koncertní album kapely Porcupine Tree
 „Atlanta“ – píseň z roku 1999 od kapely Stone Temple Pilots z jejich alba № 4

Jiné

Reference